Primera División 1964 (Chili)
 Primera División 1964 (Argentinië)
 Primera División 1964 (Uruguay)
 Primera División 1964 (Paraguay)
 Primera División 1963/64 - Spanje